Starodubiwka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Starodubiwka (Mariupol), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol
 Starodubiwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk